Црна-Бара (, ) — село в Сербии, в общине Чока, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 568 жителей (по переписи 1991 года — 595 жителей).

Демография 
В селе Црна-Бара в 2002 году проживало 441 совершеннолетний житель, средний возраст 41,4 года (39,6 лет у мужчин и 43,4 года у женщин). В селе есть 225 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,52.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 Спутниковая карта (Wikimapia)

Населённые пункты Воеводины